Петіпа Віктор Маріусович (1879—1939) — російський і український актор; заслужений артист РРФСР.
 Жан-Антуан Петіпа (1787—1855) — французький балетний танцюрист і хореограф.
 Люсьєн Петіпа (1815—1898) — французький балетний артист, балетмейстер і педагог.
 Маріус Петіпа (1818—1910) — французький і російський театральний діяч і педагог французького походження, артист балету і балетмейстер.
 Петіпа Марія Маріусівна (1857—1930) — артистка балету і педагог, солістка Маріїнського театру.
 Петіпа-Чижова Надія Костянтинівна (1896—1977) — радянська актриса; народна артистка РРФСР.
 Суровщикова-Петіпа Марія Сергіївна (1836—1882) — російська балерина.